Villa Friedrich Lohmann steht für folgende Gebäude in der Stadt Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen:

 Villa Friedrich Lohmann jun.
 Villa Friedrich Lohmann sen.